Miejscowości w Polsce
 Witowo-Kolonia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Witowo-Kolonia – część wsi Witowo w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały